CIS kan syfta på:

 CIS – en samarbetsorganisation Commonwealth of Independent States av före detta Sovjetstater, se Oberoende staters samvälde
 CIS – den första huvudsakliga kommersiella onlinetjänsten CompuServe Information Service i USA, se CompuServe
 CIS – en fiktiv organisation i Star Wars Confederacy of Independent Systems, se Konfederationen av självständiga system
 CIS – ett industriföretag i Singapore, numera del av ST Kinetics, se Chartered Industries of Singapore

Se även
 Cis – flera